Hudson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hudson House (Arkansas), ID-Nr. 82000848
 Hudson House (Kentucky), ID-Nr. 88003283
 Hudson House (Massachusetts), ID-Nr. 78000480
 Hudson House (New Mexico), ID-Nr. 82003313